Тер-Аванесов — фамилия; имеет женскую форму Тер-Аванесова.
 Тер-Аванесов, Александр Борисович (род. 1969) — российский государственный деятель, политик, член Совета Федерации, представляющий Костромскую областную Думу.
 Тер-Аванесов, Евгений Михайлович (род. 1959) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.